Преслава се може односити на:
 Преслава, српски обичај
 Преслава (име), бугарско женско име
 Преслава (певачица), бугарска певачица

Види још 
 Преслав (вишезначна одредница)